Violetta kan syfta på:

 Violetta (namn) – ett förnamn för kvinnor samt personer med namnet
 Violetta (polka) – en polka-française av Johann Strauss den yngre
 Violetta (TV-serie) – argentinsk TV-serie skapad för Disney Channel och sänd i 3 säsonger från 2012
 557 Violetta – asteroid uppkallad efter Violetta Valéry